«Estación de San Pablo» puede referirse a:

Toponimia

en Chile 
 Estación San Pablo del Metro de Santiago.

en España 
 Estación de San Pablo de Buceite, en el municipio de Jimena de la Frontera, Cádiz;
 Estación de San Pablo del Metro de Sevilla;

en Francia 
 Saint-Paul del Metro de París.